Enfilade bezeichnet:
Enfilade (Architektur), ein architektonisches Gestaltungsmittel zur Erschließung von Räumen
Enfilade (Militär), ein taktisches Verfahren
Enfilade (Möbel), ein Möbel, das mit einer Anrichte vergleichbar ist